Per Duvernois si può intendere:
Clément Duvernois (1836-1879), giornalista e uomo politico francese
Henri Duvernois (1875-1937), scrittore francese
Johann Georg Duvernois (1691-1759), professore di anatomia e zoolofìgia in Russia
Louis Duvernois (* 1941), uomo politico francese
Serge Duvernois (* 1960), calciatore francese